Фратта-Тодина () — коммуна в Италии, располагается в регионе Умбрия, подчиняется административному центру Перуджа.

Население составляет 1864 человека (2014), плотность населения составляет 100 чел./км². Занимает площадь 17 км². Почтовый индекс — 6054. Телефонный код — 075.

Покровителем населённого пункта считается Архангел Михаил. Праздник ежегодно празднуется 8 мая.

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта